Strażak Sam (, , 1985–1994) – brytyjski serial animowany, który przedstawia przygody dzielnego strażaka Sama i jego przyjaciół. Potrafi on nie tylko gasić pożary, ale i również rozwiązywać różne problemy. Serial był nadawany dawniej w TVP1 i MiniMini. Obecnie emituje go stacja Polsat JimJam i Top Kids.

Fabuła 
Serial opowiada o przygodach dzielnego strażaka i jego przyjaciół. Tytułowy bohater serii, dzielny i odważny strażak imieniem Sam, wraz ze swoimi siostrzeńcami i przyjaciółmi mieszka w fikcyjnym mieście Pontypandy w Walii (połączenie nazw dwóch walijskich miast – Pontypridd i Tonypandy). Panuje tam cisza i spokój, ale czasem zdarzają się zarówno kłopoty, jak i niezwykłe przygody. Autorami serialu są dwaj byli zawodowi strażacy z Kent.

Spis odcinków

Zobacz też 
 Listonosz Pat
 Joshua Jones
 Kucyki z Gwiezdnego Wzgórza
 Strażak Sam (serial animowany 2003)
 Strażak Sam (serial animowany 2008)

Linki zewnętrzne 
 
 Oficjalna strona serialu 
 Strażak Sam na Toonhound.com

Przypisy 

Seriale telewizyjne BBC
Brytyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 1985
Seriale telewizyjne zakończone w 1994
Brytyjskie telewizyjne seriale dla dzieci i młodzieży
Filmy o strażakach